

Sigle 
Indicated Air Speed – velocità indicata, in aeronautica
Institute for Advanced Study – istituto di studi avanzati di Princeton
International Academy of Science – Accademia internazionale della scienza
International Accounting Standards – protocollo che fissa gli standard contabili internazionali nell'Unione europea
International AIDS Society – associazione internazionale di studiosi del virus HIV
 Istituto per gli Affari Sociali – ente pubblico di ricerca sociale sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
 Impresa Autolinee Scura – azienda di trasporti

Informatica 
IAS machine – computer digitale realizzato da John von Neumann

Codici 
 IAS – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Iaşi (Romania)